Louradour est un patronyme français.

Localisation 
Le patronyme Louradour est surtout présent dans le département de la Corrèze.

Patronyme 

 Daniel Louradour (1930-2007), peintre, illustrateur et lithographe français
 Elie et Léa Louradour, couple d’agriculteurs français du département du Lot qui ont caché des enfants juifs en 1944, Justes parmi les nations.

Références 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien